Флаг муниципального образования Наде́ждинский муниципальный район Приморского края Российской Федерации — отличительно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом района, достоинства и исторического значения территории, обозначающий права местного самоуправления статус муниципального образования.

Флаг утверждён 21 августа 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1051.

Описание 
«Флаг Надеждинского муниципального района представляет собой полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по вертикали на три равных полосы — тёмно-зелёную, тёмно-голубую и красную, с изображением жёлтого с чёрными пятнами, крадущегося леопарда (геральдического барса) поверх полос».

Обоснование символики 
Красный цвет — символ храбрости и мужества, олицетворяет историческую роль первопоселенцев вольных русских казаков, основателей районного центра станицы Чичаговки, переименованное в последующем в село Вольное, и после строительства железнодорожной станции Надеждинская, в село Вольно-Надеждинское.

Зелёный цвет — символизирует характерный для Уссурийской тайги цвет и выражает буйную растительность и богатую природу района. Зелёный цвет также символ надежды, благополучия, здоровья и радости.

Голубой цвет (лазурь) — показывает, что район расположен на берегу одной из самых богатых рыбой и крупных рек края — реки Раздольная, впадающей в Амурский залив. Лазурный цвет символизирует красоту и величие. Цвет воды и неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, солнечного рассвета. Район богат своими недрами, животным миром.

Негеральдическая фигура — дальневосточный леопард (леопардовый барс), редкое животное, один из основных ареалов в Приморском крае — Надеждинский район, символизирует богатство уссурийской тайги, её недр, флоры и фауны.

Примечания

См. также